Les aminoquinoléines sont les dérivés aminés de la quinoléine, connues comme étant la base de médicaments antipaludéens. En fonction de la position du groupe amino, on distingue :
 la 4-aminoquinoléine (la chloroquine fait partie de la famille des 4-aminoquinoléines) ;
 la 8-aminoquinoléine.

Quinoléine
Amine primaire